Dans le langage courant, le mot moto est le diminutif de motocycle ou motocyclette.

Le nom Moto ou MOTO peut désigner :
 Moto, un duo français constitué de Guillaume Atlan (The Supermen Lovers) et Grégory Louis (Aloud) ;
 le constructeur Motorola ;
 MOTO, une gamme d'ordinateurs commercialisés ou construits par Thomson durant les .

L'acronyme MO/TO peut signifier en anglais :
 Mail Order/Telephone Order, l'ensemble des moyens non électroniques en monétique qui permettent d'effectuer des opérations bancaires.